Исла-Майор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 114 км². Население — 5930 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

См. также 
 Исла-Майор (остров) — остров в провинции Мурсия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Isla Mayor 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи